Aetós kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Aetós (ort i Grekland, Epirus), Thesprotia, 
 Aetós (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Florínis, 

Robotskapade Greklandförgreningar